

Янік — село в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства.

Янік — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

 Брітт Янік (1980) — канадська гірськолижниця.
 Віола Янік (1982) — канадська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу.
 Дуг Янік (1980) — американський хокеїст, захисник.
 Зденек Янік (1923) — чеський поет.
 Кшиштоф Янік (1950) — польський політик, міністр внутрішніх справ (2001—2004).
 Майкл Янік (1982) — канадський гірськолижник.
 Матеуш Янік (1995) — польський біатлоніст.
 Ондрей Янік (1990) — словацький хокеїст.
 Павол Янік (1956) — доктор філософії, словацький письменник й драматург.
Томаш Янік (1970) — польський дипломат